Craig Bradshaw, né le  à Lower Hutt, en Nouvelle-Zélande, est un joueur néo-zélandais de basket-ball, évoluant au poste de pivot.

Carrière

Références

Liens externes 
 
 

Joueur international néo-zélandais de basket-ball
Joueur des Brisbane Bullets
Joueur des Wellington Saints
Joueur du Gold Coast Blaze
Joueur des Manawatu Jets
Joueur du CB León
Joueur du VEF Riga
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2004
Naissance en juillet 1983
Naissance à Lower Hutt